James Guthrie (artista) (1859–1930), pintor escocès
 James Guthrie (polític australià) (1872–1958), senador australià
 James Guthrie (presentador) (1914–1996), presentadors i executiu periodístic americà
 James Guthrie (Kentucky) (1792–1869), home de negocis i polític americà
 James Guthrie (ministre) (1612–1661), màrtir presbiterià escocès, executat durant la Restauració
 James Guthrie (productor) (1953), enginyer de so i productor musical anglès
 Jim Guthrie (cantautor), cantautor canadenc
 Jim Guthrie (pilot) (1961), pilot de carreres
 Jim Guthrie (polític americà) (955), representant de l'estat d'Idaho
 Jimmie Guthrie (1897–1937), pilot de motociclisme
 Jimmy Guthrie (futbolista) (1912–1981), futbolista escocès

Vegeu també 
 Guthrie